Racetrack signifie « piste de course » en anglais.
La mémoire racetrack, un type de mémoire informatique.
Racetrack Playa, un lac dans le parc national de la vallée de la Mort, en Californie.
Racetrack est le nom anglais d'un jeu de papier et crayon parfois nommé Formule 1 en français.